Высшая лига 1998 () — 24-й сезон Высшей лиги Латвии по футболу и 7-й сезон после восстановления независимости Латвии.

Турнирная таблица 

 «Резекне» опережает «Ранто/Микс» по результатам личных встреч (2:2, 3:1, 1:2 и 0:0).

Результаты матчей

Первый и второй круг 

1 Игра третьего круга.

Третий и четвёртый круг 

2 Игра второго круга.

Лучшие бомбардиры

Лучшие игроки 

 Лучшими главными судьями были признаны: Роман Лаюкс (Рига), Андрей Сипайло (Даугавпилс), Владимир Директоренко (Рига).
 Лучшими ассистентами были признаны: Адольф Супе, Алдис Берзиньш, Петерис Милейка (все — Рига).

Турнир дублирующих составов 

 «Валмиере» засчитано техническое поражение в игре с «Вентспилсом».
 «Ранто/Миксу» засчитано техническое поражение в игре с «Резекне».

См. также 
 Кубок Латвии по футболу 1998
 Первая лига Латвии по футболу 1998
 Вторая лига Латвии по футболу 1998

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 
 Статистика сезона на RSSSF 

1998
Футбол в Латвии в 1998 году